Die Oeiras Ladies Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Oeiras, Portugal. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 4. bis 10. April 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Oeiras Ladies Open 2022 fand am 3. und 4. April 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Oeiras